Horvátország
 Horváti (horvátul: Stari Mikanovci), falu és község Vukovár-Szerém megyében
 Horvati, település Zágráb Brezovica városnegyedében
 Horvati, Zágráb városrésze a Trešnjevka-jug városnegyedben
 Magyarország
 Bánhorváti, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai járásban
 Erdőhorváti, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sárospataki járásban
 Esztergályhorváti, település Zala megyében, a Keszthelyi járásban
 Szlovákia
 Horváti (szlovákul Chorvatice), Kistompa településrésze, egykor önálló község a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Tornahorváti, település a Kassai kerület Kassa-környéki járásában